Arsenal-Stadion (Arsenal-Stadium) ist Name oder Beiname von
 Arsenal-Stadion (Tula)
 Emirates Stadium, London
 Highbury (Stadion), London